A Man & His Soul – album kompilacyjny amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w lutym 1967 roku. Zawiera część najsłynniejszych piosenek Charlesa, w których skład wchodzą m.in. „I Can’t Stop Loving You”, „What’d I Say”, „Hit the Road Jack” oraz „Georgia on My Mind”. Jednocześnie płyta jest jedną z najdłuższych w dorobku muzyka, składa się bowiem aż z dwudziestu czterech utworów.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Raya Charlesa
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 1967